Chippewa County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Chippewa County (Michigan)
Chippewa County (Minnesota)
Chippewa County (Wisconsin)